Аттіньєві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на схід від Парижа, 90 км на південь від Меца, 55 км на північний захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 233,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки

Посилання 
 Аттіньєвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аттіньєвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Вогези